pijavica (atmosferska pojava), atmosferska pojava
 pijavice, podrazred životinja iz koljena kolutićavaca
 Pijavica (Senj), gradsko naselje Senja
 Pijavica (otok), hrvatski jadranski otok

Vidi i:
 Pijavice (razdvojba)